

Топонимы 
 Немчиновка — село в Одинцовском районе Московской области.
 Немчиновка — деревня в Горшеченском районе Курской области.
 Немчиновка — деревня в Колышлейском районе Пензенской области.
 Немчиновка — деревня в Буинском районе Татарстана.

Названия 
 Немчиновка — название железнодорожной платформы Белорусского направления МЖД в одноимённом селе Московской области.
 «Немчиновка» — неформальное название театра Немчинова.

См. также 
 Немчиново — деревня в Одинцовском районе Московской области, входит в городское поселение Новоивановское.